Garner hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Alan Garner (1934-), escritor inglés.
 Erroll Louis Garner (1921-1977), compositor y pianista estadounidense de jazz.
 James Garner (1928-2014), actor estadounidense.
 Jennifer Anne Garner (1972-), actriz y productora estadounidense.
 John Nance Garner IV (1868-1967), 
 Kelli Brianne Garner (1984-), actriz estadounidense.
 Lucy Garner (1994-), ciclista profesional británica.
 Peggy Ann Garner (1932-1984), actriz cinematográfica y teatral estadounidense.

Toponímicos 
 Garner (Arkansas), pueblo en el condado de White, estado estadounidense de Arkansas.
 Garner (Carolina del Norte), pueblo en el Condado de Wake, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Garner (Iowa), ciudad en el condado de Hancock, estado estadounidense de Iowa.